Алекса́ндр Игна́тьевич Ка́нин () — русский и советский актёр, театральный режиссёр. Заслуженный артист РСФСР (1926).

Биография 

Александр Канин родился  года в городе Саратове Саратовской губернии, ныне город — административный центр Саратовской области.

Затем семья переехала в Балаково, отец был служащим саратовского страхо­вого общества «Саламандра». Осенью 1883 года в Балаково приехал скрипач В.Н. Марцинкевич, жил в квартире Каниных, давал уроки скрипичного мастерства. В 1885 году Канин вместе со своим учителем отправился в свои первые гастроли по городам Поволжья. Спустя несколько дней пос­ле того, как Канин вернулся с гастро­лей, скончался отец. Лишившись отца, был взят на попечение двоюродным дедом купцом хлеботорговем-судохозяином, Вольским городским головой Филиппом Осиповичем Плигиным. Окончил Вольское реальное училище и был принят в труппу Саратовского народного театра общества трезвости. В 1902 году был принят в труппу Московского художественного театра. 

В 1904 году окончил школу при МХТ, где учился у Вл. И. Немировича-Данченко, после чего начал работать под руководством В. Э. Мейерхольда в Тифлисе, там же впервые попробовал себя в качестве режиссёра.

В 1905—1906 годах — актёр студии на Поварской (студией руководили К. С. Станиславский и В. Э. Мейерхольд). С 1908 по 1917 год работал в провинциальных театрах в Воронеже, Ростове-на-Дону, Таганроге, Самаре, Казани, Оренбурге, Иркутске, Одессе, Астрахани. В 1911 году с группой артистов приезжал на гастроли в Саратов.

С февраля 1917 года Александр Игнатьевич жил и работал в Саратове. В 1920 году при Саратовском драматическом театре он организовал молодёжную труппу, с которой поставил пьесу «Зори» Верхарна и другие спектакли.

Александр Канин был художественным руководителем многих театров по всей стране:
 в Ашхабаде (1927—1929, Государственный русский драматический театр),
 в Пензе (1929—1930, Пензенский драматический театр),
 в Самаре (1930—1931, Самарский театр драмы),
 в Воронеже (1931—1934, Воронежский государственный драматический театр),
 в Курске (1934—1941, Курский государственный драматический театр имени А. С. Пушкина),
 в Энгельсе (1941—1943, Энгельсский русский драматический театр),
 в Кургане (1943—1945, Курганский театр драмы, главный режиссер),
 в Улан-Удэ (1946—1947, Государственный русский драматический театр),
 в Великих Луках (1947—1948, Великолукский драматический театр).

В 1936 году Канин создал при Курском театре первую театральную студию, которой вскоре было присвоено его имя. Одним из выпускников которой народный артист РСФСР А.П. Буренко. Более 70 спектаклей поставил А. И. Канин на курской сцене. В 1937 году отмечалось 100-летие со дня гибели А. С. Пушкина. Канин создал программу театрализованного торжественного вечера из его произведений. Вскоре театру было присвоено имя поэта.

С 1948 года Александр Игнатьевич Канин работал главным режиссёром Рязанского областного театра драмы. Вошёл в историю театра как постановщик драматургии М. Горького (поставил почти все его пьесы, исполняя в них часто главные роли).

С 1950 года член ВКП(б), c 1952 года — КПСС.

Александр Игнатьевич Канин умер 3 ноября 1953 года в городе Рязани Рязанской области. Похоронен  Рязани.

Творчество 
Роли:

Александр Канин ставил спектакли:
 в Таганроге (1910 — «Васса Железнова»)
 в Саратовском драматическом театре имени К. Маркса (1926 — «Любовь Яровая» К. А. Тренёва)
 в Воронеже (1933 — «Егор Булычев и другие» М. Горького)
 в Курском драматическом театре имени А. С. Пушкина более 70 спектаклей, среди них:
 «Гибель эскадры» А. Е. Корнейчука — 1934;
 «Мы будем жить!» Б. А. Лавренёва — 1934;
 «Мещане» М. Горького — 1934;
 «Аристократы» Н. Ф. Погодина — 1935;
 «Бойцы» Б. С. Ромашова — 1935;
 «Любовь Яровая» К. А. Тренёва — 1935;
 «Платон Кречет» А. Е. Корнейчука — 1934—1935;
 «Ревизор» Н. В. Гоголя — 1934—1935;
 «Васса Железнова» М. Горького — 1935—1936;
 «Дети солнца» М. Горького — 1936—1937;
 «На дне» М. Горького — 1937;
 «Мольба о жизни» Ж. Деваля — 1935—1937;
 «Гроза» А. Н. Островского — 1935—1936;
 «Дети Ванюшина» С. А. Найденова — 1937—1938;
 «Человек с ружьем» Н. Ф. Погодина — 1937 ;
 «Кремлевские куранты» Н. Ф. Погодина — 1938;
 «Разлом» Б. А. Лавренёва — 1937;
 «Эмма Бовари» Г. Флобера — 1938;
 «Клевета» Н. Е. Вирты — 1938—1939;
 «Кубанцы» А. Сулебетова — 1938—1939 ;
 «Овод» Э. Войнич — 1940;
 «Анна Каренина» Л. Н. Толстого, инсценировка Н. Волкова — 1936;
 «Неравный брак» А. А. Шапошникова — 1938—1939;
 «Чекисты» М. Э. Козакова — 1938—1939;
 «Сестры Фёдоровы» И. И. Назарова — 1939—1940;
 « Ромео и Джульетта» У. Шекспира — 1937—1938.
 в Улан-Удэнском театре юного зрителя — сказка «Хрустальный башмачок» Т. Г. Габбе, премьера 29 декабря 1945 года,
 в Улан-Удэ, Бурятский театр (1946 — «Егор Булычев и другие»)
 в Великолукском драматическом театре:
 «Мещане» М. Горького
 «Женитьба Белугина» А. Н. Островского и Н. Я. Соловье­ва
 «Анна Каренина» Л. Н. Толстого (инсценировка Н. Волкова)
 «Кремлевские куранты» Н. Ф. Погодина.

Признание и награды 
 Сталинская премия третьей степени, 1951 год — за постановку и исполнение роли Василия Васильевича Бессеменова в спектакле «Мещане» М. Горького
 Заслуженный артист РСФСР, 1926 год

Литература

Примечания 

Члены КПСС
Персоналии:Московский Художественный театр
Персоналии:Балаково
Персоналии:Вольск
Персоналии:Тбилиси
Персоналии:Государственный русский драматический театр имени А. С. Пушкина
Персоналии:Пензенский драматический театр им. А.В. Луначарского
Персоналии:Самарский государственный театр драмы им. Горького
Персоналии:Воронежский драматический театр
Персоналии:Курский драматический театр им. А.С. Пушкина
Персоналии:Энгельс
Персоналии:Курганский театр драмы
Персоналии:Русский драматический театр имени Н. А. Бестужева
Персоналии:Великолукский драматический театр
Персоналии:Саратовский театр драмы
Режиссёры Рязанского областного театра драмы